Наталья Александровна Рудова (род. 2 июля 1983, Пахтакор, Джизакская область, Узбекская ССР, СССР) — российская актриса театра и кино. Наибольшую известность ей принесла роль Татьяны Бариновой в сериале «Татьянин день» и Ксении Ковальчук в комедийном сериале «Универ. Новая общага».

Биография 
Наталья Александровна Рудова родилась 2 июля 1983 года в городе Пахтакор, (Джизакская область Узбекистана). До 12 лет их семья жила в Казахстане в городе Шевченко (ныне Актау) Мангистауской области Казахстана. После развода родителей она вместе с мамой Валентиной Павловной в 1995 году переехала в Иваново. В 1999 году после окончания школы, поступает в Ивановское областное училище культуры на курс Танзили Рахимзяновны Щекиной, который окончила в 2003 году. Известно, что во время учебы Наталья подрабатывала организацией детских праздников.

Затем Наталья переехала жить в Москву и устроилась менеджером в спортивный магазин на Кутузовском проспекте, параллельно работая фотомоделью. 

Началом актерской карьеры для Натальи стало утверждение её на небольшую роль в сериале «Примадонна». Постепенно актриса стала появляться в более известных сериалах: «В мире преступных страстей», «Кто в доме хозяин?», «Воспоминания Сталина», «Проводница». Вскоре, Наталью пригласили в проект «Татьянин день», транслируемый на Первом канале в 2007-2008 гг. Также, в 2007 году Наталья участвовала в программе «Две звезды» с Дмитрием Колдуном. В 2011 году — начала исполнять роль зав.кафедрой в сериале «Универ. Новая общага» на телеканале ТНТ.

В 2012 году актриса получила премию «TopBeauty Cinema Awards» в номинации «Соблазн», в 2018 - премию «Fashion People Awards» в номинации «Актриса года». В мае 2021 была замечена на концерте (за кулисами) Тони Раута.

В начале января 2022 года в российский прокат вышла романтическая комедия «Свингеры» с Дмитрием Нагиевым, в котором актриса также исполнила одну из главных ролей.

В феврале 2022 года стала участницей второго сезона шоу «Звёзды в Африке» на телеканале «ТНТ».

Творчество

Фильмография 
 2005 — Примадонна — нет в титрах
 2006 — Виола Тараканова. В мире преступных страстей — жертва сатанистов (фильм 1)
 2006 — Воспоминания Сталина — эпизод
 2006 — Рельсы счастья — блондинка (4-я серия)
 2006 — Кто в доме хозяин? — Марина (78-я серия)
 2007 — Татьянин день — Татьяна Баринова
 2008 — Героиня своего романа (Украина) — Ирина, жена Максима
 2008 — Казаки-разбойники — Алёна
 2008 — Путейцы — эпизод
 2009 — Две стороны одной Анны — Эльза Резникова
 2009 — Третье желание — Вика
 2009 — Дыши со мной — Карина
 2010 — V Центурия. В поисках зачарованных сокровищ — адвокат, помощница Генриха Роста
 2010 — Ирония любви — Маша, подруга Асель
 2010 — Цветок дьявола — девушка с вечеринки
 2010 — Зайцев, жги! История шоумена — певица Иволга
 2011 — Амазонки — Аня
 2011 — Условия контракта — Марина
 2011 — Ночной таверны огонёк — Марина
 2011 — Поцелуй в голову — Даша
 2011 — Моя безумная семья! — случайная прохожая
 2011 — Гюльчатай — Жанна
 2012 — 2013 — Универ. Новая общага — Ксения Андреевна Ковальчук, завкафедрой
 2012 — Джамайка — Габриэла Семашко (Габи)
 2012 — Дыши со мной 2 — Карина (главная роль)
 2012 — Свидетельница — Вера Николаевна Лядова (главная роль)
 2013 — Ночная фиалка — Рита
 2013 — Условия контракта 2 — Марина Архипова
 2013 — «Ералаш» (серия «Расплата») — Миледи
 2013 — Проверка на любовь — Полина, коллега Петра в юридической компании
 2014 — Гюльчатай: Ради любви — Жанна
 2015 — Невидимки — блондинка
 2015 — Что творят мужчины! 2 — Александра
 2015 — Женщины против мужчин — Кристина
 2015 — Исцеление — Вика
 2015 — Тонкий лёд — Настя
 2016 — Мафия: Игра на выживание — Мария, танцовщица
 2017 — За пять минут до января — Елизавета Барышева
 2017 — Молодёжка. Взрослая жизнь — Натали Жданова, жена Руслана
 2017 — Любовь в городе ангелов — Наташа
 2017 — Чисто московские убийства (сериал) — Анжела
 2017 — Счастья! Здоровья! — Юля
 2018 — Между нами, девочками. Продолжение
 2018 — Женщины против мужчин: Крымские каникулы — Кристина
 2019 — Бихэппи — Наталья Невмержицкая
 2020 — Без памяти — Марго
 2020 — Комерс (короткометражный) — Катя
 2022 — Свингеры — Ольга
 2022 — В активном поиске — Таня
 2022 — Жизнь по вызову — Елена

Видеоклипы (как актриса) 
 2014 — «Я — это ты» (Иракли)
 2016 — «Ключи от Рая» (Тимати)
 2017 — «Первая любовь» (Анна Седокова)
 2017 — «Рукалицо» (Скруджи)
 2018 — «Ты попал» (Ида Галич)
 2023 — «ЗАПЛАЧУ» (Ольга Бузова)

Примечания

Ссылки 

Иммигрировавшие в Россию из Казахстана
Телеведущие Первого канала